Biancaneve (Snow White) è un film d'animazione direct-to-video del 1995 diretto da Toshiyuki Hiruma e Takashi. Prodotto dalla Jetlag Productions e tratto fedelmente dalla celebre fiaba dei Fratelli Grimm Biancaneve, il mediometraggio fa parte di Children's Classics, una serie di film tratti da fiabe e racconti famosi. 

Fu distribuito in VHS negli Stati Uniti il 27 aprile 1995 dalla GoodTimes Home Video e in Italia nel 1996 dalla Stardust.

Trama 
Biancaneve, la bella figlia del re, viene risparmiata da un cacciatore, che aveva ricevuto l'ordine di ucciderla dalla sua malvagia matrigna, gelosa della bellezza della giovane. La fanciulla è costretta a fuggire nella foresta dove incontrerà i sette nani. 

Grazie al suo specchio magico la regina riuscità a rintracciare Biancaneve e travestendosi tenterà tre volte di eleminarla; prima strozzandola con un merletto, poi con un pettine stregato ed infine con una mela avvelenata. La giovane caduta in un sonno profondo, viene adagiata dai nani in una bara di cristallo. 

Ma un principe che si era innamorato della principessa, si offre di portarla al suo castello per trovare un rimedio al sortilegio. Quando Biancaneve viene spostata dalla bara, il boccone di mela avvelenato esce dalla sua bocca, svegliandola dal suo stato di morte apparente. Il principe e Biancaneve si sposano, mentre la matrigna viene punita dallo specchio, che la imprigiona dentro di sé per l'eternità.

Doppiaggio

Colonna sonora 
 The Power of Love musica di Nick Carr, Ray Crossley e Andrew Dimitroff, parole di Joellyn Cooperman
 Hip Hip Hooray musica di Nick Carr Ray Crossley e Andrew Dimitroff, parole di Joellyn Cooperman
 A Little Bit of Magic di Nick Carr, Ray Crossley, e Andrew Dimitroff, parole di Joellyn Cooperman, cantata Wendy Hamilton-Caddey e Bruce Fisher

Voci correlate 
 Fratelli Grimm
 Golden Films
 La bella addormentata (film 1995)
 Leo il leone - Re della giungla
 Le favole più belle (serie animata)
 Le fiabe più belle

Collegamenti esterni 
 
 Biancaneve, su Rotten Tomatoes.
 Biancaneve, su FilmAffinity.
 Biancaneve, su Big Cartoon DataBase.
 Biancaneve, su AllMovie.
 Biancaneve, su NientePopcorn.
 Biancaneve, su Coomingsoon.it.

Film basati su Biancaneve